Себеннит (Севеннит; ; ;  Саманнуд от  Жемнути) — город в Дельте Нила, столица XII нома Нижнего Египта. Был столицей при XXX династии (380—343 годы до н. э.).

История 
Находился в центральной Дельте на месте современного Саманнуда. Приобрёл значение в эпоху Позднего царства. Согласно Манефону, который был уроженцем Себеннита, из этого города происходят цари XXX династии.

Город выгодно располагался на пересечении торговых путей и был важным центром, но из-за роста аллювиальных отложений и расстройства системы каналов был со временем почти стёрт с лица земли.

На большом холме к западу от современного города находятся остатки храма, который Нектанеб II посвятил местному богу Онурису-Шу. Среди руин этого сооружения сохранились гранитные блоки с именами Нектанеба II, Александра IV, Филиппа Арридея и Птолемея II Филадельфа.

В Саманнуде и его окрестностях найдено несколько более ранних памятников, в том числе староегипетская ложная дверь некоего Сесни, алтарь Аменемхета I, статуя, датированная временем правления Псамметиха III, фрагмент храма Неферита (видимо I) и скульптура времени правления Нектанеба I. Никаких блоков или других архитектурных элементов сооружений, датируемых периодом ранее XXX династии, не обнаружено.

Примечания

Ссылки 
 Себеннит на egyptology.ru

Исчезнувшие города Африки
Города Древнего Египта